Jómadarak, francia film (1978), Robert Pouret rendezésében
 Jómadarak, magyar televíziós rajzfilmsorozat (1979–80)
 Jómadarak, olasz film (1987) Enrico Oldoini rendezésben